Гроган, Гроуган () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители фамилии 
 Гроган, Бен — австралийский теле- и кинопродюсер, лауреат премии Австралийской академии кинематографических и телевизионных искусств за комедийный телесериал (2016).
  (род. 1973) — австралийский игрок в регбилиг в составе клубов Национальной регбийной лиги «Ньюкасл Найтс» и «Нортерн Иглз» и клуба Суперлиги «Гейтсхед Тандер».
 Гроган, Джеймс (1931—2000) — американский фигурист, серебряный медалист Чемпионата мира (1951—1954).
  (род. 1956) — ирландский хёрлер, игрок Чемпионата Ирландии в составе команды графства Типперари.
 Гроган, Джон (род. 1957) — американский журналист и писатель.
  (род. 1961) — британский политик, член Палаты общин (1997—2010, 2017—2019).
  (1875—1962) — британский военный деятель, кавалер Креста Виктории за участие в качестве командующего 23-й пехотной бригадой в Третьей битве на Эне (1918).
  (1914—1993) — британский ватерполист, участник летних Олимпийских игр (1936).
  (ок. 1738—1798) — ирландский политик, член Палаты общин Ирландии (1768—1776), шериф графства Уэксфорд (1779), участник Ирландского восстания 1798 года.
  (род. 1962) — британская актриса и музыкантка, солистка группы Altered Images.
  — ирландский игрок в камоги, чемпион Ирландии в составе команды графства Типперари (2000, 2001, 2003, 2004), победитель Клубного чемпионата Ирландии в составе «Кашела» (2007, 2009), сестра Линды Гроган.
 Гроган, Ларри (1899—1979) — ирландский политик, республиканец, националист.
 Гроган, Линда — ирландский игрок в камоги, победитель Клубного чемпионата Ирландии в составе «Кашела» (2007, 2009), сестра игрока в камоги Клэр Гроган.
 Гроган, Майкл (род. 1957) — американский боксёр, чемпион США в среднем весе среди любителей (1981—1983)
  (1740—1807) — ирландский художник, чьи работы входят в частности в собрание Национальной галереи Ирландии.
 Гроган, Оливер — ирландский дипломат, посол Ирландии в Румынии (2012—2013)
 Гроган, Патрик — американский игрок в лякросс, серебряный медалист летних Олимпийских игр (1904).
 Гроган, Райан — австралийский пианист и композитор, лауреат (2012) и двукратный номинант (2010, 2018) премии APRA за музыку для детского телевидения
  — американский гребец, чемпион мира в лёгких восьмёрках с рулевым (1974).
 Гроган, Роберт (род. 1962) — австралийский игрок в регбилиг, финалист Кубка вызова в составе клуба «Галифакс» (1988).
 Гроган, Сабрина (род. 1994) — новозеландская бегунья, чемпионка Новой Зеландии по горному бегу (2017—2019).
 Гроган, Стив (род. 1953) — игрок в американский футбол, участник Супербоула в составе клуба «Нью-Ингленд Пэтриотс» (1986).
  (1802—1891) — британский юрист и политик, член Палаты общин (1841—1865).
  (род. 1977) — австралийский спортсмен, чемпион летних Паралимпийских игр в эстафетах 4×100 м и 4×400 м в классе T38 (2000).
 Гроган, Эмбер — новозеландская легкоатлетка, чемпионка Океании в прыжках с шестом (2004).
  (1942—1978) — американский артист, основатель анархистской импровизационной труппы Diggers.
  (1874—1967) — британский путешественник и исследователь; первый человек, прошедший Африку от Кейптауна до Каира.